Termenul „Drum” se poate referi la:

 Drumul este în general o amenajare terestră destinată deplasării persoanelor sau a unor mijloace de transport.
 Drumul mătăsii
 Drumul Crucii
 Drumul Appian (Via Appia)
 Drumul lui Iacob
 Drumul lacrimilor
 Drumul Sării
 Drumul Vinului, România
 Drumul Vinului (Germania)
 Drumul rău, Via Mala, din Elveția
 Drumul european E4, E58, E60, E68, E81, E76, E581
 Drumuri în Chișinău: Băcioiului, Crucii, Schinoasei, Taberei, Viilor
 Drumul de fier (Cale ferată)
 Drumul Taberei cartier situat în sectorul 6 al Bucureștiului
 Drumul Carului  localitate în județul Brașov
 Drumul către servitute  lucrare a lui Friedrich Hayek

În matematică 
 drum (teoria grafurilor), șir de muchii care unesc o succesiune de noduri într-un graf.
 drum eulerian, drum care vizitează fiecare muchie dintr-un graf, câte o singură dată.
 drum hamiltonian, drum care vizitează fiecare nod dintr-un graf, câte o singură dată.